Il existe plusieurs théorèmes portant le nom du mathématicien Richard Dedekind, parmi lesquels :
un théorème sur la réduction modulo p des groupes de Galois,
un théorème qui établit l'indépendance des caractères d'un groupe ou d'un monoïde.